Cmentarz Północny w Manili
 Cmentarz Północny w Monachium
 Cmentarz Północny w Montevideo
 Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie